Arctic est un film islandais réalisé en 2018 par Joe Penna.
 Arctic est une variété de pomme.
 L’arctic roll est un dessert britannique.